Il Campionato argentino di rugby a 15 1996  è stato vinto dalla selezione di Cordoba

Le 21 squadre iscritte (effettive solo 19) erano divise in tre livelli: "Campeonato", "Ascenso", "Estimulo".

Torneo "campeonato" 
Il titolo è assegnato da un girone unico a sei squadre. L'ultima retrocede.

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Cordoba||5||4||1||0||182||124||58||9
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Buenos Aires||5||4||0||1||280||115||165||8
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Rosario||5||3||0||2||164||103||61||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Tucumàn||5||2||0||3||156||182||-26||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Cuyo||5||1||1||3||112||182||-70||3
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|6||align=left|Mar del Plata||5||0||0||5||76||264||-188||0
|}

Campione: Cordoba
Retrocede: Mar del Plata

Zona "Ascenso" 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Noroeste||5||4||1||0||202||74||128||9
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Salta||5||3||1||1||200||139||61||7
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Santa Fè||5||3||1||1||132||115||17||7
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|San Juan||5||2||1||2||153||96||57||5
|- align=center style="background: #ffffff;"
|5||align=left|Entre Rios||5||1||0||4||85||208||-123||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|6||align=left|Santiago||5||0||0||5||69||209||-140||0
|}

Promossa: Noroeste
Retrocede: Santiago

Zona "Promocional"

Girone A 
(Forfait della selezione del "Centro")

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Alta Valle ||3||3||0||0||75||59||16||6
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Chubut||3||2||0||1||65||60||5||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Sur||3||1||0||2||87||52||35||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|4||align=left|Austral||3||0||0||3||50||106||-56||0
|}

Alla finale: Alta Valle

Girone B 
Forfait della selezioni di Cuenca del Salado and Oeste

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Misiones||2||2||0||0||109||43||66||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Formosa||2||1||0||1||54||46||8||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Jujuy||2||0||0||2||20||94||-74||0
|}

Alla finale: Misiones

Finale 

 Alta Valle Promossa in "Ascenso"

Collegamenti esterni